El vocablo complexión tiene puede hacer referencia a:

El conjunto de características físicas de un individuo (complexión física).
La figura literaria consistente en la combinación de anáfora y epífora (complexión).

Referencias
Entrada de complexión en el DRAE